Невоструев Владимир Петрович (род.4 ноября 1959 года) — российский политический деятель. Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики с 16 апреля 2020.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Ранее занимал должность председателя Государственного Совета Удмуртской Республики в 2013—2017 годах. Секретарь удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» (2016—2020).

Биография

Ранняя биография 
Родился 4 ноября 1959 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, по специальности «механизация сельского хозяйства».

В 1978 году призван в ряды ВС Союза ССР. Уволен в запас в 1980 году.

1980 году переезжает в Юкаменский район Удмуртской АССР, где работает в колхозе «Трактор». Прошёл путь от механика, до председателя колхоза.

Политическая деятельность 
В 1998 году назначен главой Юкаменского района Удмуртской республики. 

После двух лет успешной работы на должности главы района назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В это же время награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правительства Удмуртии, при этом оставшись в должности министра сельского хозяйства. В 2007 году назначен председателем комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды. 

В 2008 году избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики 4 созыва, назначен Заместителем председателя — Председателем постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды. В 2012 переизбран на новый срок, остался заместителем председателя по тому же профилю. 

25 июня 2013 года избран Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики и трудился на этом должности до сентября 2017 года. 

В 2016—2020 годах — секретарь удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

16 апреля 2020 года вновь избран председателем Государственного Совета Удмуртской Республики.

Награды 
 Орден Дружбы
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
 Грамоты 
 Ведомственные награды

Примечания 

Выпускники Ижевской сельскохозяйственной академии
Члены «Единой России»
Председатели Государственного Совета Удмуртской Республики
Министры Удмуртии